GA steht für:
 Garabit A, eine Fahrzeugbegrenzungslinie der Eisenbahn
 General Assembly, siehe Generalversammlung
 General Availability, siehe Entwicklungsstadium (Software)
 Graphics Array, siehe Grafikstandard
 General Aviation, englisch für Allgemeine Luftfahrt
 Generalabonnement, Abonnement im öffentlichen Verkehr der Schweiz
 Gate-Array, vorkonfektionierte Logikschaltungen im Computerbereich
 Gentlemen’s Agreement, auf gegenseitigem Vertrauen beruhende, meist mündliche Vereinbarung
 Geldautomat
 Gemeinschaftsaufgabe gemäß Art. 91a – 91e des Grundgesetzes der BRD, siehe Liste der Artikel des Grundgesetzes#Gemeinschaftsaufgaben, Verwaltungszusammenarbeit
 Gesamtausgabe, vollständige Sammlung der literarischen Werke eines Autors
 Generalanwalt (EuGH) am Europäischen Gerichtshof
 Gebrauchsanleitung
 Germantown Academy
 Geschäftsanteil
 Gesundheitsamt
 Gewaltfreie Aktion
 Gebäudeautomation, Gesamtheit von Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen in Gebäuden
 Gemeinschaftsantennenanlage, siehe Hausantenne
 Grundausbildung (Bundeswehr)
 Güterabfertigung, Eisenbahn
 Gasantrieb bei norwegischen Fahrzeugen
Glück Auf, bergmännischer Gruß, Glückauf

Eigennamen:
 Chevrolet GA, PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 Google Analytics, Webanalysesoftware
 Guano Apes, deutsche Musikband
 Grey’s Anatomy, US-amerikanische Fernsehserie
 Garuda Indonesia, indonesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 General Atomics, US-amerikanisches Technologie-Unternehmen
 Gibberellinsäure, Phytohormon
 Glatirameracetat, Immunmodulator zur Behandlung der Multiplen Sklerose
 Genetischer Algorithmus, stochastisches Optimierungsverfahren

Zeitschriften.
 Games Aktuell, deutsches Videospielmagazin
 General-Anzeiger (Rhauderfehn), ostfriesische Tageszeitung
 General-Anzeiger (Bonn), Bonner Tageszeitung
 GA - Global Architecture, japanische Zeitschrift
 Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, juristische Fachzeitschrift

Geografie:
 Gabun, afrikanischer Staat (ISO 3166)
 Georgia, US-amerikanischer Bundesstaat (postalische Abkürzung)
 Mali (ICAO-Code)
 Gardelegen, deutsches Kfz-Kennzeichen
 Maidstone, großbritannisches Kfz-Kennzeichen
 Goa indisches Kfz-Kennzeichen
 Gdynia, polnisches Kfz-Kennzeichen
 Okres Galanta, slowakisches Kfz-Kennzeichen
 U-Bahnhof Gustav-Adolf-Straße der Nürnberger U-Bahn

Numismatik:
 G–A Münzmeisterzeichen des Münzmeisters Gabriel Andrae der Münzstätte Weimar auf dem Pallastaler

Ga steht für:
 Gallium, chemisches Element
 Ga (Ethnie), Volk in Ghana (Westafrika)
 Ga (Sprache), Sprache dieses Volkes
 Greater Accra, ehemaliger Distrikt der Greater Accra Region in Ghana
 Ga (Einheit), eine Jahrmilliarde
 Galilei-Zahl, dimensionslose Kennzahl aus dem Bereich der Strömungslehre

ga steht für:
 .ga, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Gabuns
 Irische Sprache, nach ISO 639-1

G.A., auch G.-A., auch Grav. Anst. ist die Abkürzung von:

 Graphische Anstalt, auch Gravieranstalt, vor allem ab dem 19. Jahrhundert verwendeter Begriff für eine Druckerei bzw. den Hersteller von Prägeplatten für Bucheinbände

gA ist die Abkürzung von:
 Gewöhnlicher Aufenthalt, Rechtsbegriff
 Grundlegendes Anforderungsniveau, schulische Begriff, z. B. in gA-Fach; größtenteils veraltet: Grundkurs(us)

Abkürzung